Henrik Ramel henviser til:

 Henrik Ramel (død 1610) - dansk rigsråd
 Henrik Ramel (1601-1653) - dansk rigsråd